Cyperns førstedivision i fodbold (Græsk: Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας)(Tyskisk: Kıbrıs Birinci Ligi), også kaldet Marfin Laiki Ligaen, er den højeste række inden for cypriotisk fodbold. Fra 2007 har ligaen været sponseret af Marfin Popular Bank og har derfor officielt båret bankens navn. Tidligere hed mesterskabet det Pancypriotiske Mesterskab.

Turneringsformen er således, at de 14 hold i ligaen møder hinanden to gange, henholdsvis på hjemmebane og udebane.

Vindere 
 1934/35-2006/07 Pancypriot Championship
 2007/08-present Marfin Laiki Liga

Mesterskabet pr. klub 

Etableret i 1934
Fodboldligaer
Førstedivision i fodbold